Diverse unità della Royal Navy sono state intitolate HMS Agincourt per la battaglia di Agincourt del 1415:

 HMS Agincourt – vascello di linea di terza classe acquisito dalla East India Company nel 1796. Trasformata in nave prigione nel 1812 e rinominata HMS Bristol, venne venduta nel 1814.
 HMS Agincourt – vascello di linea di terza classe varato nel 1817. Usato per il servizio in porto dal 1848, rinominata HMS Vigo nel 1865 e venduta nel 1884.
 HMS Agincourt – nave corazzata classe Minotaur varata nel 1865. Venne rinominata HMS Boscawen nel 1904 e utilizzata per il servizio in porto, rinominata HMS Ganges II nel 1906, trasformata in chiatta per il carbone nel 1908 con il nome di C109 e venne demolita nel 1960.
 HMS Agincourt – nave da battaglia varata nel 1913, originariamente destinata alla Turchia, venne rilevata dalla Royal Navy, partecipò alla battaglia dello Jutland e venne demolita nel 1924.
 Una HMS Agincourt venne ordinata come una variante incrociatore da battaglia delle navi da battaglia classe Queen Elizabeth, ma la costruzione venne interrotta nel 1914 
 HMS Agincourt – cacciatorpediniere classe Battle varato nel 1945. Venne demolito nel 1974.